Ein Falz ist das Ergebnis der Tätigkeit Falzen, beides wird auch als Falzung bezeichnet. 

Falz im Speziellen:

  eine längliche und meist rechtwinklige Vertiefung wie eine Fuge oder eine Rille in einer Oberfläche, insbesondere an einer Kante; Gegenteil zum Grat.
 ein Kniff bzw. Knick in Papier und anderen flächigen Materialien
 ein Archivierungsmittel für Briefmarken, siehe Briefmarkenfalz
 die mittigen Rillen im Hufeisen
 Haut an Finger- und Zehennägeln, siehe Nagelfalz

Falzen im Speziellen:

 ein Fügeverfahren mittels L-förmigen Verbindungen, siehe Falz (Verbindungstechnik)
 eine Verprägung von Blechen in der Umformtechnik, seltener auch von Nicht-Metallen
 das Umlegen von Papier, siehe Falzen (Papiertechnik)
 umgangssprachlich für das Eindrücken einer Umbruchlinie, fachlich Rillen (Papiertechnik)
 in der Pelzzurichterei die Verringerung der Hautschicht schwerledriger Felle an der Falz- bzw. Dünnschneidemaschine

Falz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Falz (1870–1950), deutscher Edelsteinindustrieller

FALZ steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Alzey nach DS 100

Siehe auch:

 Faltz
 Pfalz
 Pfaltz